Inquisitor peut faire référence à : 
 Inquisitor, un jeu vidéo de type jeu de rôle sorti en 2009.
 Inquisitor, un jeu de figurines dans l'univers de Warhammer 40,000.
 Inquisitor (mollusque), un genre de gastéropodes de la famille des Pseudomelatomidae